Il singolare del Copenaghen Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andreas Vinciguerra era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–3, 6–4 contro Tim Henman.

Teste di serie

  Tim Henman (campione)
  Vladimir Volčkov (primo turno)
  Andrew Ilie (secondo turno)
  Andreas Vinciguerra (finale)

 Jonas Björkman (primo turno) 
 Rainer Schüttler (secondo turno) 
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale) 
 Jiří Novák (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 2001
ATP Tour 2001